Савенко — украинская фамилия.

Известные носители

А — Б 
 Савенко, Аким Ануфриевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Савенко, Анатолий Иванович (1874—1922) — русский общественный и политический деятель, идеолог русского национализма.
 Савенко, Богдан Владимирович (род. 1974) — украинский хоккеист.

В 
 Савенко, Василий Борисович (род. 1949) — советский и украинский оперный и камерный певец (бас-баритон).
 Савенко, Вера Иосифовна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.

Г — П 
 Савенко, Галина Константиновна (1966—2012) — советская спортсменка (гребля на байдарках и каноэ).
 Савенко, Иван Григорьевич (1924—1987) — русский советский живописец.
 Савенко, Пётр Назарович (1795—1843) — русский медик.

С 
 Савенко, Светлана Ильинична (род. 1946) — российская певица сопрано, музыковед, педагог.
 Савенко, Сергей Николаевич (1901—1976) — украинский советский учёный, медик, педагог.

Т — Э 
 Савенко, Таисия Александровна (псевдоним Таиса Савва; 1907—1973) — советская эстрадная артистка, мастер художественного свиста.
 Савенко, Татьяна Олеговна (род. 1987) — украинская самбистка, дзюдоитска и сумоистка.
 Савенко, Эдуард Вениаминович (псевдоним Лимонов; 1943—2020) — российский писатель, поэт и публицист, правозащитник.

Ю

См. также 
  — фамилия.
  — фамилия.